Мойерс, Мойерз () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1934) — американский журналист, пресс-секретарь Белого Дома (1965—1967), лауреат премий Пибоди (1976, 2003), Джорджа Полка (1980, 1986, 2004), Гильдии сценаристов США (2008), Прайм-таймовой премии «Эмми» (1982, 1984, 1993).
  (род. 1956) — американский футболист, участник летних Олимпийских игр 1984 года.